X5 puede referirse a:
 Bell X-5, la primera aeronave capaz de cambiar el ángulo de sus alas en vuelo.
 Mega Man X5, un videojuego del año 2000.
 BMW X5, un coche de 1999.